Дюфур-Лапуант () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюфур-Лапуант, Жюстин (род. 1994) — канадская фристайлистка (могул).
 Дюфур-Лапуант, Хлоэ (род. 1991) — канадская фристайлистка (могул).

См. также 
 Дюфур
 Лапуант